Finegold ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Finegold (* 1969), US-amerikanischer Schachgroßmeister
 Sydney M. Finegold (1921–2018), US-amerikanischer Internist, Mikrobiologe und Immunologe

Siehe auch:
 Finegold-Verteidigung, Eröffnung im Schach